Nielseniella är ett släkte av tvåvingar. Nielseniella ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilsmyggor
Nielseniella